Марјан Краљ (Љубљана, 9. јул 1932 — Љубљана, 14. децембар 2002) је био југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1950
!1960
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|4
|3
|7
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|1
|1
|2
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|5
|5
|10
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1955. || Три приче || /
|-
| 1955. || Тренуци одлуке || /
|-
| 1957. || -{La ragazza della salina}- || /
|-
| 1958. || Кала || Илегалац
|-
| 1959. || Скривност (кратки филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1960. || -{L’enclos}- || Преводилац
|-
| 1961. || Ноћни излет || Јамник
|-
| 1962. || Срешћемо се вечерас || /
|-
| 1965. || Кљукчеве догодившчине (ТВ серија) || /
|-
| 1966. || Становање (кратки филм)|| /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1932.
Умрли 2002.
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Љубљанчани